Конкакафов златни куп 2005. је било осмо издање Златног купа, фудбалског шампионата Северне Америке, Централне Америке и Кариба (KОНKАKАФ).

Првенство се одржалое у Сједињеним Државама у јулу 2005. Сједињене Државе су у финалу изашле као победници против новог тима Панаме предвођеног МВПјем турнира Луисом Техадом. После регуларног времена и 30 минута надокнаде без голова, САД су победиле са 3 : 1 на пенале.

За ово издање, формат је пребачен са четири групе од по три тима на три групе по четири тима. Као резултат тога, била је још једна утакмица групне фазе за сваки тим, а вероватноћа да тимови напредују након бацања новчића била је много мања. По две најбоље екипе из сваке групе и две најбоље трећепласиране пласирале би се у четвртфинале.

Као и обично за Златни куп, неколико врхунских тимова је играло са слабијим саставима, укључујући гостујуће тимове Колумбије и Јужноафричке Републике. Мексику и Сједињеним Државама је недостајала најмање половина својих уобичајених стартера, а неколико врхунских играча из мањих нација (Пауло Ванчопе и Амадо Гевара, између осталих) такође је одбило да учествује. Током турнира, мечеви у групи А одржаним у Мајамију морали су да буду одложени због урагана Денис.

Учесници финала

Стадиони

Састави

Од свих дванаест репрезентација које су учествовале на турниру се тражило да региструју тим од 23 играча, само играчи који су се налазили на списку су имали право да учествују на турниру.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Рангирање трећепласираних репрезентација

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Статистика

Голгетери
3. гола

 Дамаркус Бесли
 Ландон Донован
 Карлос Руиз
 Вилмер Веласкез
 Луис Техада

Достигнућа

Референце

Спољашње везе 
Извештај на worldfootball.net
Резултати и састави екипа на rsssf.com

Конкакафов златни куп
Фудбал у 2005.